Espoir significa «esperanza» en francés.

También se utiliza como sinónimo de «joven promesa». En este sentido, puede referirse a:
 Espoir, una categoría deportiva en Francia en algunos deportes correspondiente al último tramo de edad antes de la categoría sénior. Por ejemplo, en atletismo, corresponde a la categoría sub-23 o U-23 en otros países.
 Actor revelación (espoir o jeune espoir), en la denominación de varios premios cinematográficos francófonos.

Puede referirse también a:

Deportes 
 Espoirs Nouakchott, un club de fútbol de Mauritania, surgido a partir de la selección sub-23 de dicho país.
 Vital'O Football Club, denominado Espoir entre 1973 y 1975, un club de fútbol de Burundi.

Otros 
 L'Espoir, submarino francés;
 L'Espoir, novela de André Malraux de 1937;
 Espoir (1962-1982), órgano oficial de la CNTF, sindicato anarquista francés con colaboración de españoles en el exilio.